Gai Atili Règul, magistrat romà
 Gai Atili Règul Serrà, magistrat romà
 Marc Atili Règul (cònsol 335 aC)
 Marc Atili Règul (cònsol 227 i 217 aC) 
 Marc Atili Règul (cònsol 294 aC)
 Marc Atili Règul (cònsol 267 i 256 aC)